Az európai nagydíj volt a 2005-ös GP2 szezon negyedik versenye. A versenyt a Nürburgringen rendezték május 28-án és május 29-én.

Időmérő

Végeredmény

Első verseny

Második verseny

Források 

Europa
Autóversenyzés Németországban